XA, de vaakgebruikte afkorting voor X Ambassadors
 Xã, een bestuurlijke indeling van Vietnam